Уставни суд се може односити на:

 Уставни суд, опште значење
 Уставни суд Републике Српске
 Уставни суд Републике Србије
 Уставни суд Босне и Херцеговине
 Уставни суд Републике Хрватске
 Уставни суд Руске Федерације
 Уставни суд Републике Бјелорусије
 Уставни суд Републике Бугарске